

Єрмолкино — село, Белебеївський район, Башкортостан
 Єрмолкино — село, Біжбуляцький район, Башкортостан